Состоя́ние — понятие, обозначающее множество устойчивых значений переменных параметров объекта.

Состояние характеризуется тем, что описывает переменные свойства конкретного объекта. Состояние устойчиво до тех пор, пока над объектом не будет произведено действие; если над объектом будет произведено некоторое действие, его состояние может измениться.

Последовательная смена состояний объекта называется процессом.

Примеры различных состояний 
 положения тела человека: лежит, сидит, стоит, ходьба, бег;
 состояние головного мозга: сон, бодрствование;
 агрегатное состояние физического вещества: твёрдое тело (кристаллическое, стеклообразное, жёсткое, гибкое), жидкость (вязкая, жидкая), газ, плазма;
 совокупность материального имущества человека также называется его состоянием (см. богатство, капитал);
 в цифровой электронике: двоичный триггер имеет два устойчивых состояния, троичный триггер имеет три устойчивых состояния и т. д.
 в Российской империи: принадлежность к определённым сословиям («податным состояниям», например, городскому состоянию), регулировалась правами состояния.

Формальное описание состояний 
В физике
 в классической механике — точка в фазовом пространстве;
 в статистической классической механике — функция распределения плотности вероятности в фазовом пространстве;
 состояние квантовой системы — описывается волновой функцией или матрицей плотности, определяемых набором квантовых чисел, характеризующих систему в данный момент времени;

В информатике
 в теории автоматов понятие «состояние автомата» используют для того, чтобы установить функциональную зависимость генерируемых автоматом символов от символов входного языка при реализации автоматом заданного алгоритма.
 в программировании — набор атрибутов, определяющих поведение объекта; см. Состояние (информатика).

Понятие «состояние» в английском языке 
В английском языке для обозначения понятия «состояние» наиболее часто употребляются два слова: state и condition. Они близки по смыслу, но state является более общим словом, в то время как condition даёт более детальное описание. 

State обозначает целостное «состояние» с признанием определённых обстоятельств в определённое время, в которых человек или вещь находятся (от  — «стоять»). Например, , психическое состояние, агрегатное состояние физического вещества, квантовое состояние.

Condition обозначает «состояние», но при этом указывает на условия и обстоятельства, вызывающие это состояние (от  — «договариваться»). Например, , логическое условие, заболевание (подразумевается медицинское состояние, связанное с определёнными симптомами).

Примечания

См. также 
 Физическое свойство

Ссылки 
 Состояние — статья из Советского философского словаря, 1974.
 Состояние — статья из Новой философской энциклопедии, 2003.
 Состояние (природных объектов и систем) — Начала современного естествознания: тезаурус / В. Н. Савченко, В. П. Смагин. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 336 с. — (Высшее образование).

Литература 
 

Научные понятия
Философские термины